Ladd ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Ladd (1913–1964), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Alan Ladd junior (1937–2022), US-amerikanischer Filmproduzent
 Andrew Ladd (* 1985), kanadischer Eishockeyspieler
 Anna Coleman Ladd (1878–1939), US-amerikanische Bildhauerin und Prothetikerin
 Aspen Ladd (* 1995), US-amerikanische MMA-Kämpferin
 Charles C. Ladd (* 1932), US-amerikanischer Geotechniker
 Cheryl Ladd (* 1951), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Christine Ladd-Franklin (1847–1930), US-amerikanische Mathematikerin und Psychologin
 David Ladd (* 1947), US-amerikanischer Schauspieler und Filmproduzent
 Diane Ladd (* 1935), US-amerikanische Schauspielerin
 Edwin F. Ladd (1859–1925), US-amerikanischer Politiker
 Ernie Ladd (1938–2007), US-amerikanischer Footballspieler und Wrestler

 Harry Stephen Ladd (1899–1982), US-amerikanischer Geologe und Paläontologe
 Hayley Ladd (* 1993), walisische Fußballspielerin
 Herbert W. Ladd (1843–1913), US-amerikanischer Politiker
 Jedd P. Ladd (1828–1894), US-amerikanischer Politiker
 Jim Ladd (* 1948), US-amerikanischer DJ, Produzent und Texter
 Jordan Ladd (* 1975), US-amerikanische Schauspielerin
 Margaret Ladd (* 1942), US-amerikanische Schauspielerin

 Paul Ladd, britischer Ökonom und UN-Beamter

Ladd ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ladd (Arkansas), im Jefferson County
 Ladd (Illinois), im Bureau County
 Ladd (Missouri), im Texas County
 Ladd (Virginia), im Augusta County
 Ladd Township, im Bowman County, North Dakota

Siehe auch:
 Lad
 LADD-Syndrom